Sowers ist der Familienname folgender Personen:

 George F. Sowers (1921–1996), US-amerikanischer Bauingenieur für Geotechnik
Sowers heißen folgende geographische Objekte:

 Sowers (Virginia) im Floyd County in Virginia
 Sowers (Texas) im Dallas County in Texas

Siehe auch:
 Sowers-Gletscher, Gletscher im westantarktischen Ellsworthland